Jalometalli Metal Music Festival est un festival de metal ayant lieu tous les ans en Finlande à Oulu depuis 2002.

Programmation

2002
Thyrane, Monsterspank, Funeris Nocturnum, Maple Cross.

2003
Sicknote, Thyrane, Sethery, Embraze, Wounds, Wengele.

2004
: Diamanthian, Thyrane, Neolith, For My Pain..., Kalmah, Sethery, Fore, The Howl, Downfade.
: The Duskfall, Devilyn, Pain Confessor, Maple Cross, Lambs, Sacred Crucifix, Final Dawn, Crematory, Dark Flood, Letheria, Wengele, Mors Subita.

2005
: Dissection, Exmortem, Atakhama, Deathbound, For My Pain..., Machine Men, Sicknote, Swallow the Sun, Wrathage.
: Entombed, Sotajumala, Brussel Kaupallinen, De Lirium's Order, Deathchain, Embraze, Lambs, Malicious Death, National Napalm Syndicate, Omnium Gatherum, Reflexion.

Closing party: Wasara, Amplifire.

2006
: Helloween, Dismember, The Duskfall, Tarot, Kalmah, Rotten Sound, Manitou, Ajattara, Fall of the Idols, Ghost Machinery.
: U.D.O., Onslaught, Reverend Bizarre, Swallow the Sun, Thunderstone, Moonsorrow, Enochian Crescent, Embraze, Before the Dawn, Rytmihäiriö, Hellbox, The Scourger,Slugathor.

2007
:
 Testament
 Rotting Christ
 Unleashed
 Eternal Tears of Sorrow
 Deathchain
 Amoral
 Horna
 Omnium Gatherum
 National Napalm Syndicate
 Perfect Chaos
:
 Kreator
 Candlemass
 Holy Moses
 Insomnium
 Machine Men
 Twilightning
 Kiuas
 Domination Black
 Burning Point
 Altaria
 Sacred Crucifix
 Profane Omen
 Urn

2008
:
 Masterstroke
 Adastra
 Prestige
 Pantheon I
 Sadistic Intent
 Mortal Sin
 Possessed
 Blitzkrieg
 Overkill
 Turisas
:
 Fall of the Idols
 Heavy Metal Perse
 Catamenia
 Kalmah
 Desaster
 Evocation 
 Barathrum
 Sotajumala
 Astral Doors
 Mayhem
 Trouble
 Satyricon
 KYPCK

Voir aussi
Jalometalli Winterfest

Liens externes

Site officiel

Festival de heavy metal
Festival de musique en Finlande
Culture à Oulu